La Coppa di Lega svizzera 2016 è la 13ª edizione della SBL Cup, la Coppa di Lega organizzata dalla LNBA.

Partecipanti 
Partecipano 6 squadre della Swiss Basketball League 2015-2016.

Tabellone

Finale 

Pallacanestro nel 2016